Akufo-Addo ist der Familienname folgender Personen:

* Edward Akufo-Addo (1906–1979), ghanaischer Politiker, Präsident von Ghana
 Nana Akufo-Addo (* 1944), ghanaischer Politiker, Präsident von Ghana.